Человек-мотылёк:

 Человек-мотылёк — существо-криптид, якобы неоднократно наблюдавшееся в Пойнт-Плезант (Западная Виргиния) в 1960-х годах.
 Человек-мотылёк — американский мистический триллер с элементами детектива 2002 года режиссёра Марка Пеллингтона.